Шиханы:
 Шиханы — одиночные горы, особенно в Приуралье и в Поволжье.
 Шиханы — город и городской округ (ранее ЗАТО) в Саратовской области.
 Шиханы — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Шиханы-2 — поселок в Вольском районе Саратовской области
 Шиханы-4 — поселок в Вольском районе Саратовской области

См. также 
 Шихан (значения)